Новоторецкое — название населённых пунктов на Украине:

 Новоторецкое — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Новоторецкое — село в Покровском районе Донецкой области.